Янгулово — деревня в Малмыжском районе Кировской области, в составе Большекитякского сельского поселения.

География 
Улицы деревни:
 Восточная
 Заречная
 Центральная

Население

Примечания 

Населённые пункты Малмыжского района